Ashley es un nombre de origen inglés, que quiere decir: salida de las cenizas, derivado de los términos en idioma anglosajón 'æsc' (fresno) y 'lēah' (hoja o prado)

 Ashley (Wario Ware)

Estados Unidos 
 Ashley (Dakota del Norte)
 Ashley (Illinois)
 Ashley (Indiana)
 Ashley (Misuri)
 Ashley (Míchigan)
 Ashley (Ohio)
 Ashley (Pensilvania)
Ashley (Hernandez) 
 Ashley (República Dominicana)

Inglaterra 
 Ashley (Cambridgeshire)
 Ashley (Cheshire)
 Ashley (Dorset)
 Ashley (Gloucestershire)
 Ashley (New Forest), Hampshire
 Ashley (Test Valley), Hampshire
 Ashley (Kent)
 Ashley (Northamptonshire)
 Ashley (Staffordshire)
 Ashley (Wiltshire)

Personas
Ashley es un nombre de origen inglés, derivado de las los términos en idioma anglosajón 'æsc' (fresno) y 'lēah' (prado). Se escribe en varias maneras: Ashlie, Ashlee, Ashleigh, Ashliegh, Ashlaie, etc.
 Ashley Benson (1989-), actriz estadounidense;
 Ashley Cole (1980-), futbolista inglés;
 Ashley Cooper (1936-), exjugador de tenis australiano;
 Ashley Fisher (1975-), jugador de tenis australiano;
 Ashley Grace (1987-), cantante y compositora estadounidense;
 Ashley Greene (1987-), actriz estadounidense;
 Ashley Johnson (1986-), actriz estadounidense;
 Ashley Judd (1968-), actriz estadounidense;
 Ashley Massaro (1979-), luchadora y modelo estadounidense;
 Ashley Tisdale (1985-), actriz estadounidense;
 Mary-Kate y Ashley Olsen (1986-), actrices y empresarias estadounidenses;
 Halsey (cantante) (1994-), cantante y compositora estadounidense;
Ashley Rodríguez (2000)Modelo en Barcelona, nació en República Dominicana;

Además
 Ashley (empresa), empresa estadounidense de ropa.

Nombres ambiguos